1865 — одна́ ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т пять — может означать:

 1865 — натуральное число между 1864 и 1866.
 1865 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1865 (другое обозначение — ESO 56-SC78) — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1865 год в литературе

В искусстве 
 1865 год в театре

В музыке 
 1865 год в музыке

В науке 
 1865 год в науке